Владимир Ильич Порудоминский (род. 1928, Москва) — русский писатель, литературовед, историк культуры.

Признанный автор биографического жанра, в котором работает более полувека. Писал о Пушкине, Гоголе, Владимире Дале, Льве Толстом, Тургеневе, Гаршине, Чехове, Пирогове, Брюллове, Николае Ге, Крамском, Ярошенко, других выдающихся деятелях литературы, искусства, науки. Его книги выходили в различных издательствах, в сериях «Жизнь замечательных людей», «Жизнь в искусстве». «Писатели о писателях».

Широко известны книги Владимира Порудоминского о русском искусстве, написанные для детей: «Первая Третьяковка», «Счастливые встречи», «Моя первая Третьяковка».

Владимир Порудоминский — составитель и комментатор изданий русских писателей-классиков. Он разрабатывал издания нового типа, когда сочинения, собранные в книге, сопровождаются текстом составителя, в котором рассказывается о жизни и творчестве писателя, истории создания помещенных в томе произведений. Так возникли книги «Болдинская осень» (в соавторстве с Натаном Эйдельманом), «К нам едет Ревизор», «Счастье, которое меня ожидает» (молодой Толстой), «Круг жизни» (В. И. Даль).

Успешно сотрудничал на радио: автор многих радиопостановок.

В последние годы, не отказываясь от прежних интересов, работает больше над произведениями на современную тему. В российской и зарубежной печати публикуются его рассказы, повести, мемориальные повествования. Избранные сочинения в шести книгах увидели свет в издательстве «Алетейя» (СПб).

Владимир Порудоминский подготовил к печати чудом уцелевшие записки, которые велись в Виленском гетто (их автор, Григорий Шур, Холокоста не пережил): книга, названная «Евреи в Вильно» переведена на шесть языков.

Владимир Порудоминский был в числе основателей уникального Музея одной картины в Пензе («единственный в России и мире музей такого типа», свидетельствует справочник) и на протяжении многих лет его единственным сценаристом.

С 1994 года Владимир Порудоминский живёт в г. Кёльне.

Сочинения

Проза 
 Рассказы о красных машинах. М., Детский мир, 1961
 
 Быстрее, лучше, мягче. М., Детский мир, 1963
 Удивительный транспорт. М., Малыш, 1964
  (в пер.)
  (в пер.)
 Пирогов. — М., Молодая гвардия, 1969. — 272 с., 100 000 экз. — (ЖЗЛ. Вып. 399. изд. 2-е, доп.)
 
 А рассказать тебе сказку?: Повесть о жизни и трудах сказочника А. Н. Афанасьева. М., Детская литература, 1970
 Николай Ге. М., Искусство, 1970 (Жизнь в искусстве)
 
 И. Н. Крамской. М., Искусство, 1974 (Жизнь в искусстве)
  (Первая книга серии)
 Первая Третьяковка: Рассказы. М., Детская литература, 1979 (Библиотечная серия)
 
 Про Владимира Ивановича Даля и его словарь: Рассказы. М., Детская литература, 1979
 Николай Ярошенко. М., Искусство, 1979 (Жизнь в искусстве)
 Повесть о Толковом словаре. М., Книга, 1981 (Судьбы книг)
 Вся жизнь моя — гроза!: Повесть про поэта Полежаева и про его время. М., Детская литература, 1981
 Жизнь ты с целью мне дана!: Пирогов: Очерк. М., Молодая гвардия, 1981 (Пионер — значит первый)
 Друг бесценный, или Восемь дней на пути в Сибирь: Повесть про декабриста Ивана Пущина. М., Детская литература, 1984
 Бурлаки на Волге. М., Малыш, 1985
 Жизнь и слово: Даль. М., Молодая гвардия, 1985.
 Грустный солдат или Жизнь Всеволода Гаршина. М., Книга, 1986, 1987.
 Половина жизни моей. М., Детская литература, 1987.
 Солнечная высота. М., Малыш, 1987
 Ласточки над снежным полем. М., Детская литература, 1989.
 Счастливые встречи. М., Малыш, 1989.
 Цвета Толстого. Кёльн, 1997.
 Планк, сын Планка. М, 2001.
 Врубель М, 2003.
 Евреи в Вильно. Записки из Виленского гетто. Амстердам.1997, Вильнюс. 1997, Мюнхен.1999, СПб, 2000, Флоренция, 2002, Тель-Авив, 2002.
 Пробуждение во сне. Санкт-Петербург,Алетейя 2004
 Лев Толстой в пространстве медицины. / под ред. А. М. Вейна — М.: Эйдос Медиа, 2004.
 Одинокая птица не кровле. — СПб.: Алетейя, 2009. — 320 с. — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы). — Тир. 1 000 экз. — ISBN 978-5-91419-223-2.
 Уходящая натура. — СПб.: Алетейя, 2009. — 318 с. — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы). — Тир. не указан. — ISBN 978-5-91419-425-0.
 Избранные сочинения. В шести книгах. СПб. 2011—2013: Страсти по Великому Карлу, или Жизнь Карла Брюллова. Грустный солдат, или Жизнь Всеволода Гаршина. Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины. Выбираясь из непостижимости, или Когда же я начался? Часовые любви, или Странные лики надежды. Похороны бабушки, или Близимся к началу.
 Трапезы теней. СПб. 2014.
 Поверх написанного (трапезы теней). — СПб.: Алетейя, 2018. — 352 с. — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы). — Тир. не указан. — ISBN 978-5-906823-52-6.
 Булатов М. А., Порудоминский В. И. Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале. Рисунки Г. Бедарева. — М.: Издательский Дом Мещерякова, 2018. — 216 с. — (Пифагоровы штаны). — Тир. 5 050 экз. — ISBN 978-5-00-108231-6.

Ссылки 
 Владимиру Ильичу Порудоминскому исполнилось 80 лет!
 Веб-сайт В. И. Порудоминского
 Интервью с Порудоминским на YouTube

Русские писатели четвёртой волны эмиграции
Писатели России XX века
Писатели по алфавиту
Писатели СССР
Биографы
Русские писатели XX века
Родившиеся в Москве